est la formule brute de plusieurs isomères.

 quinidine, numéro CAS 
 quinine, numéro CAS